Сергей Сперанский:
 Сперанский, Сергей Борисович (1914—1983) — один из ведущих архитекторов Ленинграда, участвовал в разработке многих зданий и архитектурных ансамблей города.
 Сперанский, Сергей Васильевич (1868 — 1930-е) — юрист, педагог, публицист, общественный деятель.
 Сперанский, Сергей Иванович (1845—1914) — генерал-лейтенант, заведующий Императорскими Петергофскими дворцами и парками и Петергофом, начальник Петербургского дворцового управления.